Endurance, es el nombre usado por tres buques de la Armada de los Estados Unidos:

 , dragaminas costero en servicio desde 1941.
 , dique seco flotante.
 , dragaminas en servicio desde 1954.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos